Lococo puede referirse a las siguientes personas:

 Clemente Lococo, empresario teatral y cinematográfico (1893-1980).
 Clemente Lococo (hijo), pintor, empresario teatral y cinematográfico (1915-2000).
 Francisco Lococo, empresario teatral y cinematográfico fallecido en 1997.